Flixton kan syfta på: 

 Flixton, Lothingland, ort i East Suffolk, Suffolk, England, Storbritannien
 Flixton, Greater Manchester
 Flixton FC
 Flixton, North Yorkshire
 Flixton, The Saints, ort i East Suffolk, Suffolk, England, Storbritannien